Евгений Александрович Михайлов:
* Михайлов, Евгений Александрович (1910—?) — советский футболист .
 Михайлов, Евгений Александрович (род. 1947) — советский пловец.